Niehuus steht für:
 Niehuus, ein Dorf in der Gemeinde Harrislee, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein 

Niehuus ist der Familienname folgender Personen: 
 Kirsten Niehuus (* 1959), Geschäftsführerin Filmförderung der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH

Siehe auch: 
 Burg Niehuus, abgegangene Burganlage
 Nyhus
 Niehuis
 Niehues
 Niehaus